имени 26 Бакинских Комиссаров () — упразднённый посёлок городского типа в Нефтечалинском районе Азербайджана. Бывший административный центр одноименного поселкового совета. Упразднён в 1993 г., территория включена в состав посёлка Гасанабад.

География 
Располагался на Приморской низменности, к югу от низовьев реки Куры. В бывшем посёлке расположена железнодорожная станция Нефтечала.

История 
На военно-топографическая пятиверстная карта Кавказского края 1926 года на месте поселка отмечен населенный пункт Новая Васильевка. Официальной датой возникновения поселка считается 1935 г.

В 1993 г. постановлением Милли Маджлиса РА посёлок Советабад (входивший в состав поселкового совета имени 26 Бакинских Комиссаров) отнесен к категории поселков городского типа и переименован в Гасанабад с перенесением в него центра поссовета, тем же постановлением в состав посёлка включен посёлок городского типа имени 26 Бакинских Комиссаров с исключением из учетных данных.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Переименованные населённые пункты Азербайджана
Населённые пункты, упразднённые в 1993 году
Населённые пункты, основанные в 1935 году